Zajatec může být:
 válečný zajatec
 vězeň

literatura
 Zajatci Pardálí soutěsky
 Zajatci polárního moře
 Zajatci ledu – postapokalyptický sci-fi román Georgese-Jeana Arnauda

film
 Zajatci mlhy

televizní seriál
 Zajatci času

Související články 
 chov v zajetí

Externí odkazy